Катажина Фигура (; род. 22 марта 1962, Варшава) — польская актриса.

Биография 
Катажина Фигура родилась в Варшаве. Окончила Государственную высшую театральную школу в Варшаве и продолжила обучение в парижской консерватории d’Art Dramatique. Катажина одна из самых популярных польских актрис. В начале своей карьеры она играла роли сексуальных блондинок, проституток и жён богачей, однако в последнее время она играет более зрелых, часто несчастных и озлобленных женщин.

Катажина часто снимается в телевизионных шоу. В 2004 году, после длительного отсутствия, она вернулась в театр. Её роль в спектакле Alina to the West была высоко оценена критиками. Для этой роли она побрилась налысо, разорвав связь с образом секс-символа.

Личная жизнь 
 ().

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Киноактрисы Польши